Falconia est un synonyme attribué à trois genres :
 Falconia Distant, 1884 ; des insectes hemiptères de la famille des Miridae ;
 Falconia Schenkel, 1953 nec Distant, 1884 synonyme de Falconina Brignoli, 1985 ;
 Falconia González-Sponga, 2003 nec Distant, 1884 synonyme de Venezuela Koçak & Kemal, 2008.

Pholcidae
Corinnidae
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)